

Geografia 
 Tajima – antica provincia del Giappone

Persone 
 Nobuhiro Tajima – pilota automobilistico giapponese
 Shōu Tajima – autore di fumetti giapponese
 Yasuko Tajima – nuotatrice giapponese